Het ATP-toernooi van Newport 2015 (met de officiële naam Hall of Fame Championships 2015) werd van 13 tot en met 19 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Het enkelspel werd gewonnen door Rajeev Ram. Hij versloeg in de finale Ivo Karlović met 7-6(5), 5-7 en 7-6(2). het dubbelspel werd gewonnen door Jonathan Marray en Aisam-ul-Haq Qureshi. Zij versloegen in de finale Nicholas Monroe en Mate Pavić met 4-6, 6-3 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Newport
ATP-toernooi van Newport